|-
| 140901 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140902 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140903 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140904 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140905 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140906 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140907 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140908 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140909 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140910 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140911 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140912 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140913 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140914 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140915 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140916 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140917 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140918 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140919 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140920 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140921 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140922 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140923 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140924 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140925 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140926 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140927 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140928 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140929 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140930 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140931 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140932 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140933 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140934 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140935 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140936 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140937 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140938 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140939 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140940 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140941 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140942 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140943 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140944 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140945 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140946 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140947 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140948 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140949 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140950 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140951 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140952 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140953 - ||  || 8 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140954 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140955 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140956 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140957 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140958 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140959 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140960 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140961 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140962 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140963 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140964 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140965 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140966 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140967 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140968 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140969 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140970 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140971 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140972 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140973 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140974 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140975 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140976 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140977 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140978 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140979 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140980 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 140981 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140982 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140983 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140984 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140985 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140986 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140987 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140988 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140989 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140990 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140991 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140992 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140993 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140994 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140995 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140996 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140997 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140998 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140999 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141000 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-